9251 Харч (9251 Harch) — астероїд головного поясу.
 Олег Харч — український художник.
 Харч  — їжа.